Route nationale 42 (Madagaskar), een nationale weg in Madagaskar
 Route nationale 42 (Frankrijk), een nationale weg in Frankrijk